Voerg ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Voerg (1870–1944), US-amerikanischer Ruderer
 Wilhelm Voerg (1833–1888), hessischer Unternehmer und Politiker